Something Borrowed bezeichnet:

 Something Borrowed (2009), US-amerikanische Kurzfilm-Komödie des Regisseurs Jason Gilmore aus dem Jahr 2009
 Fremd Fischen (Film) (OT: Something Borrowed), US-amerikanisches Komödien-Drama des Regisseurs Luke Greenfield aus dem Jahr 2011
 Mind Games (Alternativtitel: Something Borrowed), US-amerikanischer Mysteryfilm des Regisseurs Adrian Carr aus dem Jahr 2003
 Wedding Date (Arbeitstitel: Something Borrowed), US-amerikanische Komödie der Regisseurin Clare Kilner aus dem Jahr 2005
 Something Borrowed, Something Blew…, US-amerikanische Kurzfilm-Komödie von „The McQuaid Brothers“ aus dem Jahr 2007
 Drei Bräute auf Hochtouren (OT: Something Borrowed, Something Blue), US-amerikanischer Fernsehfilm der Regisseurin Gwen Arner aus dem Jahr 1997